Tillemans ist der Name von

 Herman Tillemans (1902–1975), niederländischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Merauke
 Peter Tillemans (1684–1734), flämischer Maler
 Tom Tillemans  (* 1950), niederländisch-kanadischer Buddismologe, Indologe und Tibetologe
 Walter Tillemans (* 1932), belgischer Theaterdirektor